Buteler puede hacer referencia a:

Alfonso María Buteler, obispo argentino.
Leopoldo Buteler, obispo argentino.
René Gabriel Buteler, militar argentino que gobernó de facto la provincia de Misiones.